Жребчево може да се отнася за:
 язовир Жребчево
 бивше село Запалня, също наречено Атлари, намиращо се в чашата на язовир Жребчево.